Partyzánská fáze druhé čečenské války:

 Partyzánská fáze druhé čečenské války (2000)
 Partyzánská fáze druhé čečenské války (2001)
 Partyzánská fáze druhé čečenské války (2002)
 Partyzánská fáze druhé čečenské války (2003)
 Partyzánská fáze druhé čečenské války (2004)
 Partyzánská fáze druhé čečenské války (2005)
 Partyzánská fáze druhé čečenské války (2006)
 Partyzánská fáze druhé čečenské války (2007)
 Partyzánská fáze druhé čečenské války (2008)

Partyzánské války
Druhá čečenská válka